1999

Личные соревнования

Мужчины

Женщины

Командные соревнования

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации фехтования
 Призёры чемпионатов мира (шпага)

Соревнования по фехтованию